Павлиашвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Павлиашвили, Мириан (1979) — грузинский самбист.
 Павлиашвили, Сосо (1964) — советский, грузинский и российский эстрадный певец, композитор.